

Patronyme

 Gabriel Hanotaux (1853-1944), diplomate, historien et homme politique français ;
 Pierre Hanotaux (1961-), haut fonctionnaire français.

Toponyme

 Baie Hanotaux, plan d'eau canadien de la partie Sud-Ouest du réservoir Gouin en Mauricie.